Enerthenema — рід грибів родини Stemonitidaceae. Назва вперше опублікована 1830 року.

Класифікація 
До роду Enerthenema відносять 8 видів:
 Enerthenema berkeleyanum
 Enerthenema elegans
 Enerthenema elegans
 Enerthenema intermedium
 Enerthenema melanospermum
 Enerthenema muscorum
 Enerthenema papillatum
 Enerthenema syncarpon

Примітки 

Роди грибів